Arnstein se poate referi la
 Arnstein, Franconia Inferioară
 Arnstein, Saxonia-Anhalt
 , fostă mănăstire premonstratensă, din 2019 ortodoxă, în Renania-Palatinat